Организация австрийской службы за границей (Österreichischer Auslandsdienst) является некоммерческой организацией, утверждённой Министерством Внутренних Дел Австрии. По этой программе возможно заменить регулярную службу в Австрии на 12 месяцев альтернативной военной службы за границей.

Её основал в 1992 году доктор Андреас Майслингер (Dr. Andreas Maislinger), представитель инсбрукской школы политических наук. 1 сентября 1992 года первые альтернативные служащие из Австрии приступили к работе в мемориальном Музее Аушвиц-Биркенау.
Австрийская служба за границей (Auslandsdienst) осуществляется в трех областях: служба памяти жертв Холокоста, социальная служба и служба делу мира.

В 1998 году организация «Австрийская служба за границей» получила официальное признание, с главным представительством в Инсбруке. Возглавляет её по-прежнему её основатель доктор Майслингер. В каждой федеральной земле Австрии проводятся ежемесячные встречи активистов альтернативной службы.
Организация службы за границей имеет 63 партнёрские организации и располагает 125 рабочими местами (данные на июнь 2005 года). Австрийская служба за границей является самой большой организацией в Австрии, предоставляющей возможность альтернативной службы за границей.

В России организация сотрудничает с социальным центром «ГУ СРЦ Вера» в Санкт-Петербурге. Этот центр осуществляет проекты для бездомных детей. В конечном счёте организация сотрудничает с Научно-просветительным центром «Холокост» — первой на постсоветском пространстве организацией, поставившей целью увековечение памяти о жертвах Холокоста.

Австрийская служба памяти жертв Холокоста 
Служащие находят себе применение в музеях, мемориальных комплексах и др. институтах, занимающихся разоблачением преступлений национал-социализма (например, Центр Визенталь в Лос-Анджелесе или Яд ва-Шем в Иерусалиме).

Австрийская социальная служба 
Служащие участвуют в решении насущных социальных проблем того государства, в котором они проходят альтернативную службу (например, работают с бездомными детьми, сотрудничают в проектах по улучшению водоснабжения и т.д).

Австрийская служба делу мира 
Служащие работают в различных миротворческих организациях в зонах конфликтов, а также в историко-архивных институтах, изучающих вооруженные внутренние конфликты и национальные распри. (например, Институт Джона Раби в Китае или внегосударственные организации в Израиле).

Международный совет 
Эрнст Флориан Винтер, председатель

 : Эрика Розенберг
 Бразилия: Алберту Динис
  Венгрия: Дьёрдь Далош
  Германия: Томас Рабе
  Франция: Мишел Кюлин
  Индия: Барбара Нат-Визер
  Израиль: Бен Сегенрейх
  Италия: Камила Брунелли
  Палестина: Андреас Сами Праухарт
  Россия: Илья Александрович Альтман
  США: Анна Элизабет Росмус
  Швеция: Гералд Наглер

Места организации 

 Буэнос-Айрес — Centro de Atencion Integral a la Ninez y Adolescencia

 Мельбурн — Jewish Holocaust Museum and Research Centre
 Мельбурн — Jewish Museum of Australia

 Брюссель — European Disability Forum

 Сараево — Phoenix Initiative

 Алагоиньяс — Associacao Lar Sao Benedito
 Лауру-ди-Фрейтас — Centro Comunitario Cristo Libertador
 Петрополис — Casa Stefan Zweig
 Рио-де-Жанейро — Center for Justice an International Law

 София — Organization of the Jews in Bulgaria

 Будапешт — Европейский центр по правам цыган

 Нанкин — John-Rabe-House
 Цицикар — China SOS Children’s Village Association
 Шанхай — Center of Jewish Studies Shanghai

 Сантьяго — CTD Galvarino — Sename

 La Gamba — Field Station La Gamba
 Puntarenas — Finca Sonador — Asociaicón de Cooperativas Europeas Longo Mai
 Puntarenas — Unaproa (UNAPROA)
 San Isidro — Asociación Vida Nueva

 Берлин — Jewish Museum Berlin
 Марбург — Terra Tech
 Моринген — Moringen concentration camp
 Мюнхен — Jewish Museum Munich

 Лондон — Royal London Society for the Blind
 Лондон — The National Yad Vashem Charitable Trust
 Лондон — Institute of Contempory History and Wiener Library

 Орадур-сюр-Глан — Centre de la mémoire d’Oradour
 Париж — La Fondation pour la Mémoire de la Déportation
 Париж — Amicale de Mauthausen

 Ламбарене — Albert Schweitzer Hospital

 Кесальтенанго — Instituto de Formacion e Investigacion Municipal,
 Санта Росита — Casa Hogar Estudiantil ASOL

 Ауровиль — Auroville Village Action Group (AVAG)
 Дхарамсала — Nishtha- Rural Health, Education and Environment Center
 Дхарамсала — Tibetan Children´s Village
 Дхарамсала — Tibetan Welfare Office
 Керала — Mata Amritanandamayi Mission

 Иерусалим — AIC — Alternative Information Center
 Иерусалим — St. Vinzenz-Ein Karem
 Иерусалим — Яд ва-Шем

 Комо — Istituto di Storia Contemporanea «Pier Amato Perretta»(ISC)
 Милан — Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea(CDEC)
 Прато — Museo della Deportazione

 Хиросима — Hiroshima Peace Culture Foundation (Hiroshima Peace Memorial Museum)

 Монреаль — Holocaust Memorial Centre
 Монреаль — Kleinmann Family Foundation

 Найроби — Kenia Water for Health Organisation

 Ясеновац — Мемориальный музей Ясеновац

 Анталаха — D’Analalava

 Место в сооружении

 Гранада — Fundación Casa de los tres mundos
 Кондега — La Fraternidad

 Амстердам — UNITED for Intercultural Action

 Осло — Jodisk Aldersbolig

 Лахор — SOS children villages Pakistan
 Лахор — proLoka Pakistan

 Уанкайо — Teilorganisation des peruanischen Gesundheitsministeriums (Stelle in Huancaco)
 Лима — Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)

 Краков — Polish Humanitarian Organisation
 Краков — Judaica Foundation — Center For Jewish Culture
 Краков — Galicia Jewish Museum
 Освенцим — Oświęcim synagogue
 Варшава — Jewish Museum Warsaw

 Яссы — Nădejdea Copiilor din România
 Тимишоара Место в сооружении

 Москва — Научно-просветительный центр «Холокост»
 Москва — Детские деревни SOS
 Москва — Центр социального развития и самопомощи Перспектива
 Москва — Доброе дело
 Санкт-Петербург — ГУ СРЦ Вера

 Прага — Jüdische Gemeinde

 Стамбул — Jüdisches Museum Istanbul

 Форт-Портал — Mountains of the moon University (MMU)
 Kabale — Diözese Kabale — Bishops House

 Киев — Еврейский Фонд Украины 
При общественной организации «ЕФУ» работает еврейский культурный центр «Кинор». Волонтёр австрийской общественной службы помогает фонду организовывать проекты и проводить мероприятия.

 Детройт — Holocaust Memorial Center
 Хьюстон — Holocaust Museum Houston
 Лос-Анджелес — Los Angeles Museum of the Holocaust
 Лос-Анджелес — Simon Wiesenthal Center
 Лос-Анджелес — USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
 Нью-Йорк — Gay Men’s Health Crisis
 Нью-Йорк — Museum of Jewish Heritage
 Нью-Йорк — Anti Defamation League
 Нью-Йорк — American Jewish Commitee
 Рино — Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies
 Ричмонд — Virginia Holocaust Museum
 Сент-Питерсберг — The Florida Holocaust Museum
 Сан-Франциско — Holocaust Center of Northern California

 Минск — Belarussian Children’s Hospice
 Минск — 'Dietski dom no. 6' — Kinderheim no.6
 Минск — Kindergarten for Children with Special Needs

Финансирование 
Австрийская Республика через посредство «Объединения помощи служащим за границей» предоставляет каждому служащему определенный бюджет, в размере в среднем 5000, максимально 9000 евро в год.

Австрийский служащий года за границей 
С 2005 каждый год австрийская служба за границей награждает званием «лучший австрийский служащий года за границей» из всех тех, кто обязан проходить альтернативную службу. В 2007 году была приглашена к награде в венский палас Эпштейн президент национального совета Барбара Праммер, а церемонию проводил Посол Израиля в Австрии Дан Ашбель. В марте 2009 эту награду (австрийский служащий 2008 года за границей) вручал главный верхней Австрии Иосиф Пюрингер, церемония награждения проходила в Линцер Ландхаузе.

 2005: Андрей Даниель Матт, Детская Деревня SOS, Лахор, Пакистан
 2006: Мартин Михаил Вальнер, центр еврейских студий, Шанхай, Китай
 2007: Даниель Джеймс Шистер, Яд ва-Шем, Иерусалим, Израиль
 2008: Рене Й. Ляглшторфер, Centre de la mémoire, Орадур-сюр-Глан, Франция

Премия Австрийской мемориальной службы 

С 2006 каждый год австрийская служба за границей награждает премией австрийской мемориальной службы того человека, кто отличился в работе «память о холокосте».

 2006: Пань Гуан, Шанхай, Китай
 2007: Алберту Динис, Сан-Пауло, Бразилия
 2008: Робер Хебра, Орадур-сюр-Глан, Франция

Союзы, работающие совместно с австрийской службой за границей 
 Церковная община Фрастанц
 Ландлерхильфе находящаяся в верхней Австрии
 Союз «мемориальная служба»
 Горизонт 3000
 Союз «Никогда не забыть»
 Союз «Австрийская служба за границей»

См. также 
 Объединение истории
 Камни преткновения
 Австрийская мемориальная служба
 Австрийская социальная служба
 Мирная служба

Веб-Ссылки 
 Русский раздел на официальном сайте
 «Перспектива»
 «Вместе за мир (Together For Peace)»

Общественные объединения
Благотворительные организации Австрии
Организации, основанные в 1992 году